Naturschutzgebiet Abbabach steht für:

 Naturschutzgebiet Abbabach (Iserlohn)
 Naturschutzgebiet Abbabach (Menden)